Lira turecka – kod ISO 4217 waluty Turcji, do 2005 roku
 Temporary Residence Limited – amerykańska wytwórnia muzyczna
 Total Request Live – program telewizyjny w MTV
 Lara Croft Tomb Raider: Legend – gra komputerowa z serii Tomb Raider
 trl. – transliteracja